Osoby o tym nazwisku:
 Jan Rabek – polski chemik polimerów
 Tadeusz Rabek – polski inżynier chemik